Марктбрайт () — город и городская община в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Китцинген. Население составляет 3573 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,15 км². Официальный код — 09 6 75 147.

Население

Города-побратимы 
  Флеак (Франция, с 1986)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Район Китцинген